Falabella (warenhuis), een warenhuisketen
 Falabella (paard), een Argentijns paardenras